

Astronomia 
 3156 Ellington – asteroide della fascia principale
 Cratere Ellington – cratere sulla superficie di Mercurio

Geografia 
 Regno Unito
 Ellington – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Ellington – paese del Northumberland
 Ellington High and Low – parrocchia civile del North Yorkshire
 Stati Uniti d'America
 Ellington – città della Contea di Tolland, Connecticut
 Ellington – township della Contea di Tuscola, Michigan
 Ellington – città della Contea di Reynolds, Missouri
 Ellington – città della Contea di Chautauqua, New York
 Ellington – città della Contea di Outagamie, Wisconsin

Persone 
 Andre Ellington – giocatore di football americano statunitense
 Bruce Ellington – giocatore di football americano statunitense
 Duke Ellington – direttore d'orchestra, pianista e compositore statunitense
 James Ellington – velocista britannico
 Mercer Ellington – trombettista e compositore statunitense
 Nathan Ellington – ex calciatore inglese
 Richard Ellington – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Tate Ellington – attore statunitense
 Wayne Ellington – cestista statunitense